Barrios kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Barrios (ö),

Spanien 

 Los Barrios (ort i Spanien), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Barrios (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar